Trop la classe ! est le titre de plusieurs séries télévisées adaptées de la série italienne Quelli dell'intervallo.
 la série française (2006);
 la série américaine (As the Bell Rings, 2009) ;
 un déclinaison chinoise diffusée dans Dragon Club

Ces séries sont des ?????